Иверонов — фамилия; имеет женскую форму Иверонова.
 Иверонов, Иван Александрович (1867—1916) — русский геодезист, астроном и гравиметрист.
 Иверонов, Сергей Александрович  (1861 — после 1929) — управляющий Пермской, Владимирской и Ярославской губернской казенной палатой.

Иверонова:
 Иверонова, Валентина Ивановна (1908—1983) — советский учёный в области физики.